Кубок Футбольной лиги 1983/84 () стал двадцать четвёртым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 29 августа 1983 года по 28 марта 1984 года.

Победу в турнире в четвёртый раз подряд одержал клуб «Ливерпуль», победивший в переигровке финального матча «Эвертон» на стадионе «Мейн Роуд» в Манчестере.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Третья переигровка

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровки

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал Кубка Футбольной лиги 1984 года стал первым финалом этого турнира, прямая трансляция которого шла на британском телевидении. В нём встретились принципиальные соперники из Ливерпуля: победитель турнира трёх предыдущих розыгрышей «Ливерпуль» и «Эвертон». Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 25 марта 1984 года и завершился безголевой ничьей. В переигровке, которая состоялась через три дня на стадионе «Мейн Роуд» в Манчестере, победу с минимальным счётом одержал «Ливерпуль» благодаря голу Грэма Сунесса. Таким образом «Ливерпуль» выиграл четвёртый Кубок Футбольной лиги подряд.

Переигровка

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1983